El Torneig d'Acapulco 2021, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí. La 28a edició del torneig es va disputar entre el 15 i el 20 de març de 2021 al Princess Mundo Imperial d'Acapulco, Mèxic. A partir d'aquesta edició no es va celebrar l'esdeveniment femení, que es va traslladar a l'Abierto Zapopan de Guadalajara, al mateix país.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021